Горячка:

Горячка — лихорадка
Горячка (приток Алая) — в Саратовской области
Горячка (приток Урала) — в Оренбургской области ()
Горячка (приток Исети) — в Свердловской области ()
Горячка (приток Северского Донца) — в Донецкой области